Пол Энтони Картледж (; род. 24 марта 1947 года) — британский историк античности, специалист по истории Афин и Спарты в классические века. Именной профессор греческой культуры Кембриджа (2008-2014). Доктор философии.
Почётный гражданин города Спарты.

Учился в оксфордском , ученик Джеффри де Сент-Круа (бакалавр искусств, магистр искусств 1969).
Затем в Оксфорде сделал докторскую диссертациею по археологии Спарты у профессора Джона Бордмана.

Преподавал в 1972—73 гг. в Новом Университете Ольстера, в 1973—1978 годах — в дублинском Тринити-колледже, в 1978—1979 годах — в Уорикском университете.
С 1979 года в Кембриджском университете, член его Клэр-колледжа.
В 2008—2014 гг. именной профессор греческой культуры Кембриджа, затем эмерит.

Накануне референдума о независимости Шотландии в 2014 году стал одним из подписантов открытого письма против неё в The Guardian.

Женат на Джудит Портрейт (Judith Portrait).

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20080411232442/http://www.classics.cam.ac.uk/faculty/staff-bios/academic-research-staff/paul_cartledge/
 

Историки Великобритании
Антиковеды Великобритании
Эллинисты
Преподаватели Дублинского университета
Профессора Кембриджского университета
Профессор греческой культуры Левентиса (Кембриджский университет)
Выпускники Нового колледжа